Солтысы (, ) — населённые пункты:

Польша 
 Солтысы — деревня во Влодавском повяте Люблинского воеводства.
 Солтысы — село в Пшисухском повяте Мазовецкого воеводства.
 Солтысы — село в Олесненском повяте Опольского воеводства.

Украина 
 Солтысы — село в Мостисском районе Львовской области.